Жуау ди Баруш (, ) е португалски историк, известен с прозвището Португалския Ливий.

Той е роден през 1496 година в Сантягу ди Литем, близо до Помбал. От ранна възраст е на служба в кралския двор. През 1552 година издава своя най-значив труд — книгата „Азиатски десетилетия“ („Décadas da Ásia“), описваща историята на португалците в Азия и югоизточна Африка.

Жуау ди Баруш умира на 20 октомври 1570 година в Сантягу ди Литем.

Историци
Португалски писатели
Ренесансови писатели
Португалски учени